

Geografia
 Tuxpan – comune messicano dello stato di Jalisco
 Tuxpan – comune messicano dello stato di Veracruz
 Tuxpan – comune messicano dello stato di Nayarit
 Tuxpan – comune messicano dello stato di Michoacán

Altro
 Diocesi di Tuxpan – diocesi della Chiesa cattolica